Термин Ткиво има више значења.

 Ткиво (биологија), група биолошких ћелија које обављају сличне функције
 Ткиво за одвајање, ткиво које се појављује у листовима листопадних биљака.

it:Tessuto (disambigua)